Niles Township (comté de Cook, Illinois)
Niles Township (comté de Floyd, Iowa)